Liste der Baudenkmale in Karstädt steht für:

 Liste der Baudenkmale in Karstädt (Mecklenburg), Gemeinde Karstädt, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Karstädt (Prignitz), Gemeinde Karstädt, Landkreis Prignitz, Brandenburg